На другому етапі чемпіонату світу 1982 дванадцять команд були поділені на чотири групи. У групі «B» виступали господарі турніру збірна Іспанії, а також команди Англії і ФРН. Усі ігри приймав мадридський стадіон Сантьяго Бернабеу. 

Перемогу у групі і вихід до стадії плей-оф здобули західнонімецькі футболісти.

Учасники
До Групи B другого групового етапу потрапляли переможці Груп 2 і 4 першого групового етапу та команда, що посіла друге місце у Групі 5.

Турнірне становище

Матчі

ФРН — Англія

ФРН — Іспанія

Іспанія — Англія

Посилання
 Чемпіонат світу 1982 на сайті FIFA.com  
 Чемпіонат світу 1982 на сайті RSSSF  

Група B